Los cuervos puede referirse a:
 Los cuervos, película española de 1961.
 Los cuervos, serie colombiana de 1984 a 1986.
 Los Cuervos, banda de música boliviana.
 Los Cuervos (Granadilla de Abona), municipio de Granadilla de Abona, al sur de la isla de Tenerife (Canarias, España).
 Los Cuervos (organización estudiantil)